Äventyret kan syfta på:

 Äventyret (film, 1936), en svensk film i regi av Per-Axel Branner
 Äventyret (film, 1960), en italiensk film i regi av Michelangelo Antonioni

Se även
 Äventyr (olika betydelser)